Голобська селищна рада
 Голобська волость
 Голобська селищна громада